Rosetti pode referir-se a:

 Roberto Rosetti (1967—), um árbitro de futebol;
 Theodor Rosetti (1837—1932), um escritor, jornalista e político romeno que foi primeiro-ministro de Romênia.

Desambiguações de sobrenomes